A végzet asszonya (1983) magyar TV film
 A végzet asszonya (1991) amerikai filmdráma
 A végzet asszonya (2020) amerikai thriller film
 A végzet asszonya (2016–2020) mexikói teleregény